David Krejčí, född 28 april 1986 i Sternberk i Tjeckoslovakien, är en tjeckisk professionell ishockeyforward som spelar för Boston Bruins i NHL.

Han har tidigare spelat för HC Pardubice och HC Olomouc i Extraliga; Providence Bruins i AHL samt Olympiques de Gatineau i LHJMQ.

Krejčí draftades av Boston Bruins i andra rundan i 2004 års NHL-draft som 63:e spelare totalt.

2010–2011 vann Krejčí Stanley Cup med Boston Bruins sedan laget besegrat Vancouver Canucks i finalserien. Krejčí vann poängligan i slutspelet med 12 mål och 11 assist för totalt 23 poäng på 25 matcher. Krejčí vann även poängligan i 2013 års Stanley Cup-slutspel (med 26 poäng på 22 matcher) där Bruins föll mot Chicago Blackhawks i finalserien med 4-2 i matcher.

Statistik

Internationellt

Meriter
 NHL Plus/Minus Award, 2008–2009
 Stanley Cup, 2010–2011

Referenser

Externa länkar
David Krejci NHL Statistics – Hockey–Reference.com
David Krejci hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1986
Levande personer
Personer från Šternberk
Tjeckiska ishockeyspelare
Tjeckiska idrottare under 2000-talet
Spelare valda i NHL Entry Draft 2004
Spelare valda av Boston Bruins i NHL Entry Draft
Spelare i Olympiques de Gatineau
Spelare i Boston Bruins
Spelare i Providence Bruins
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Stanley Cup-mästare 2011
Spelare i HC Pardubice
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Spelare i HC Olomouc
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League